Příjmení Loskot, přechýleně Loskotová, pochází ze staročeského slova loskot, které znamenalo „hukot, hřmot”. Nosí jej více osobností:

 Anežka Loskotová-Čermaková (1878–1944) – česká redaktorka, spisovatelka a překladatelka
 František Loskot (1870–1932) – český kněz, náboženský historik, filozof a religionista
 Richard Loskot (* 1984) – český umělec

Odkazy

Reference 

Česká příjmení